Jade van Weel (Amsterdam, 1 juli 2004) is een Nederlandse YouTuber die vlogt over lifestyle, mode en reizen.

Biografie 
Van Weel werd samen met haar compagnon en beste vriendin Gina Singels bekend op het videoplatform YouTube onder de naam Girlys Blog. Het begon in 2015 toen Van Weel en Singels het Instagram account Girlys Blog zijn gestart. Na het behalen van 5.000 volgers op Instagram zijn ze gestart met hun YouTube-kanaal. Het duo deelde hier in maart 2016 hun allereerste vakantievlog. In 2020 heeft Van Weel op Instagram ca 174.000 volgers waar ze populair is om haar stijl en op het Girlys Blog YouTube-kanaal heeft zij 430.000 abonnees.

Door haar bekendheid op sociale media heeft zij samenwerkingen met toonaangevende merken. Van Weel verscheen samen met haar compagnon Gina Singels op covers van meerdere tijdschriften, waaronder het populaire Meiden Magazine en Girlz! – het duo heeft tevens een single ‘Landen Op Ibiza’ met bijna 7,5 miljoen views Ook maakt Van Weel een verschijning in de film First Kiss, die in 2018 in première ging.

Prijzen 
Van Weel wist diverse award-nominaties binnen te slepen: ‘Beste Nieuwkomer’ 2017, ‘Beste Kanaal’ 2018 en ‘Beste instagrammer 2019 voor de VEED Awards en ‘Beste YouTuber’ 2019 voor de ZAPP Awards. In maart 2018 kreeg Van Weel met Girlys Blog de KidsChoice Award voor ‘Favoriete Internet Ster – Nederland & België’ 2018 op haar naam.

Nederlands vlogger